Lister kan syfta på:

S/S Lister, svenskt lastfartyg som torpederades eller minsprängdes 1939
Lister len – ett förvaltningsområde i Norge 1308–1662
Joseph Lister (1827-1912), engelsk kirurg
Lister (auktor) – flera auktorer

Geografi

Norge 

 Lista (halvö), Vest-Agder fylke, Farsunds kommun, 
 Lister, Vest-Agder – ett distrikt i Vest-Agder fylke

Sverige 

Listers härad – ett härad i västra Blekinge och Blekinge län
Listerlandet – en halvö, tidigare ö, sydöst om Sölvesborg

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar